Dick Esser, propr. Rius Theo Esser (1918-1979) – hockeista su prato olandese
 Franz Esser (1900-1982) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Hans Esser (1909–...) – schermidore tedesco
 Hermann Esser (1900-1981) – giornalista e politico nazionalsocialista tedesco
 Irene Esser (1991) – modella venezuelana
 Markus Esser (1980) – ex martellista tedesco
 Michael Esser (1987) – calciatore tedesco, di ruolo portiere
 Paul Esser (1913-1988) – attore tedesco 
 Roswitha Esser (1941) – ex canoista tedesca
 Walter Esser (1945) – ex pentatleta tedesco

Altri progetti